Il campionato mondiale Supersport 2013 è la quindicesima edizione del campionato mondiale Supersport.

Il titolo piloti è stato vinto dal britannico Sam Lowes con una Yamaha YZF-R6 del team Yakhnich Motorsport che sopravanza di quarantanove punti Kenan Sofuoğlu su Kawasaki ZX-6R, campione uscente. Più staccati gli altri piloti.

Per quanto concerne i costruttori, Kawasaki e Yamaha vincono sei Gran Premi ciascuna. Kawasaki vince il titolo con dodici punti di vantaggio su Yamaha, in virtù dei migliori piazzamenti nelle gare non vinte. Più staccati gli altri costruttori.

Piloti partecipanti

Tutte le motociclette in competizione sono equipaggiate con pneumatici forniti dalla Pirelli.

Calendario 
L'ottava prova in calendario viene cancellata a causa dell'incidente mortale di Andrea Antonelli.

Classifiche

Classifica piloti
Fonte

Sistema di punteggio

Classifica costruttori 
Fonte

|}

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

2013
Supersport